L1 kan syfta på:

 L1  – en av fem punkter i ett roterande system med två stora himlakroppar, se Lagrangepunkter
 L1 – 1575,42 som bärvåg i L-band (IEEE)
 L1 (GPS) – den civila bärvågen för GPS positionsmätning
 L1 – ett funktionsrum inom matematik, se Lp-rum